Simpang Jaya (Juli), een plaats in Indonesië
Simpang Jaya (Tadu Raya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing